Анчя () — топоним Литвы:
 Анчя — озеро;
 Анчя — река, правый приток Шяшувис.

См. также 
 Балтойи-Анчя — река, левый приток Немана;
 Балтойи-Анчя — деревня в Друскининкайском самоуправлении.